

Маккіттрік — місто, штат Міссурі
 Маккіттрік — переписна місцевість, штат Каліфорнія